El nombre David Lister puede referirse a:
 David Lister, personaje de ficción; 
 David Lister, historiador de la papiroflexia.